Samsung Wave II (S8530) — смартфон компании Samsung Electronics, работающий на новой мобильной платформе Bada.

Поскольку большой спрос на Samsung Wave и Samsung Galaxy S привел к дефициту этих моделей, использующихся в них SuperAMOLED-экранов, компания Samsung выпустила преемников — модели Samsung Wave II, Samsung Galaxy S scLCD с экраном Super Clear LCD, с использованием технологии DNIe, которая применяется в плазменных телевизорах компании.

Модель в целом повторяет дизайн предшественника, однако имеет больший размер и улучшенные потребительские свойства.


Особенности 
 Сверхчёткий Super Clear дисплей (3,7", 800x480, LCD, 16,78 млн цв.);
 Процессор — ARM Cortex A8 с частотой 1 ГГц;
 Графический процессор — PowerVR SGX540;
 ОС Bada 1.2;
 Соответствует всем экологическим нормам SAR.
Стильный крепкий металлический корпус (в основном выполнен из алюминия); высококачественный пластик.

 Работа с видео
 Воспроизведение всех распространённых видеоформатов (без конвертации);
 Воспроизведение и запись (на камеру 5 Мп) HD-видео;
Wave II позиционируется производителем как мобильная мультимедийная станция. Заявлена работа с большим количеством видеоформатов. Есть возможность редактирования видео (можно снимать, редактировать и сразу же размещать на YouTube, например).

Дополнительные функции 
 Доступ к социальным сетям (Facebook, Twitter, MySpace) с одного приложения — Social Hub
 Магазин приложений (виджетов) Samsung Apps, по количеству приложений магазин уступает многим своим прямым конкурентам;
 Датчик положения в пространстве, акселерометр;
 Виджеты;
 Виброзвонок;
 Запись с радио (несмотря на кажущуюся простоту, эта функция присутствует в очень немногих смартфонах).

Проект BadaDroid 
Несколько разработчиков с портала XDA Developers работают над проектом под названием BadaAndroid, который призван портировать операционную систему Android на старые смартфоны с Bada. На данный момент пользователь volk204 уже выпустил альфа-версию прошивок OmniROM для смартфонов Samsung Wave и Wave II. Прошивка содержит в себе ОС Android версии 4.4 KitKat. Уже сейчас прошивки можно скачать с портала XDA Developers и установить на свой страх и риск потерять работоспособность смартфона.

На данный моменту у прошивок есть ряд проблем и багов, например:
 Проблемы с использованием сетей 2G (3G работает нормально).
 Проблемы с аудиокодеками.
 Неправильная работа индикатора батареи.
 А также некоторые проблемы с коллективными звонками.
Хотя на данный момент доступны только альфа-версии прошивок, и в будущем они будут значительно улучшены, проект BadaDroid будет и дальше развиваться.

Комплект поставки 
В комплект поставки входят:
 Телефон
 Аккумулятор Li-Ion 1500 мА·ч
 Зарядное устройство
 USB-кабель
 Проводная стереогарнитура
 Инструкция
 CD с ПО
 Вкладыш Samsung Apps
(для некоторых стран в комплекте также присутствует кожаный чехол от Samsung)

См. также 
 Samsung Wave
 Samsung Wave 3

Ссылки 
 Samsung Wave II на официальном сайте компании Samsung
 
 Обзор флагманского смартфона Samsung Wave II (модель S8530). Hi-tech.mail.ru (20 октября 2010)

Мобильные телефоны Samsung
Смартфоны на Bada
Wave II